Tudela, además de un apellido frecuente, es el nombre de las siguientes poblaciones españolas:

Los Tudela, en la provincia de Murcia.
Retes de Tudela, en la provincia de Álava.
Santiago de Tudela, en la provincia de Burgos.
Tudela, en la Comunidad Foral de Navarra.
Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid.
Tudela de Segre, en la provincia de Lérida.
Tudela Veguín, del concejo asturiano de Oviedo.
Tudela de Agüeria, en Asturias.

Filipinas 
 Tudela, barrio del municipio de  Trento en la Provincia de Agusan del Sur.
 Tudela, barrio del municipio de  Araceli en la Provincia de Paragua.
También puede hacer referencia al Códice Tudela, del Museo de América.